Гиеновидная собака, или гиеновая собака () — хищное млекопитающее семейства псовых, единственный вид рода Lycaon. Её научное название означает: Lycaon , а pictus .

Внешний вид 
Являясь ближайшим родственником красного волка, гиеновидная собака  напоминает гиену только черной маской на морде — телосложение у неё лёгкое и поджарое, ноги высокие и сильные, уши большие, высоко посаженные овальные «‎локаторы», придающие голове узнаваемый силуэт. Длина тела около 1 м, хвоста до 40 см, высота в холке до 78 см, весит она 18—36 кг. Самец и самка выглядят почти одинаково, первый крупнее всего на 3—7 %. Масса тела сильно варьируется и зависит от того, сыто животное или голодно, поскольку гиеновидная собака способна за один присест съесть до 9 кг мяса.

Мех у гиеновидной собаки грубый, короткий и довольно редкий; местами на туловище просвечивает чёрная кожа. Хвост довольно длинный, с белым пушистым кончиком (в отличие от черного гиены). Окрас образуют пятна рыжего, чёрного и белого цветов на общем буром фоне; узор пятен асимметричен (то есть левом и правом боках не совпадает) и уникален для каждой особи. Попадаются совершенно чёрные особи. Морда и уши обычно бывают чёрными, кончик хвоста белый, хорошо заметный, когда собаки поднимают его распушенным вверх. Щенки при рождении белого и чёрного цвета, жёлтый окрас у них появляется позже, в 7 недель.

Череп у гиеновидной собаки широкий, челюсти мощные, зубы (премоляры) превосходят по величине зубы других псовых и приспособлены для разгрызания костей. Из-за развитых кожных желёз гиеновидная собака издаёт очень сильный мускусный запах.

Эволюция

Распространение 
Эта дикая собака когда-то была распространена повсеместно в африканских степях и саваннах к югу от Сахары — от южного Алжира и Судана до крайней южной оконечности континента. Сейчас её ареал стал мозаичным; она сохранилась в основном в национальных парках и в неосвоенных человеком ландшафтах. Водится в Намибии, Ботсване, Танзании, Мозамбике, Зимбабве, Свазиленде и на территории упразднённой ныне провинции Трансвааль (ЮАР).

Образ жизни и питание 

Гиеновидная собака обитает в саваннах, на кустарниковых пустошах и в гористых местностях. В джунглях не встречается. Наиболее характерна для саванн с их изобилием копытных зверей, служащих основной добычей этому хищнику.

Гиеновидные собаки живут и охотятся стаями из 7—15 особей. Стая состоит из доминантной пары и потомства альфа-самки; все самцы подчиняются альфа-самцу, а все самки — альфа-самке. Во время установления иерархии гиеновидные собаки не затевают агрессивных поединков, обходясь демонстрациями поз подчинения или лидерства; исключения составляют редкие стычки между альфа-самкой и низшими самками во время течки. Все члены стаи миролюбивы и тесно сотрудничают между собой во время охоты и выкармливания щенков. И самцы, и самки совместно заботятся о потомстве альфа-самки и кормят раненых и больных членов стаи, отрыгивая мясо. Из-за еды не дерутся. В среднем в стае количество самцов втрое превышает количество самок, поскольку молодые самки в возрасте 2,5 лет обычно покидают родную стаю, чтобы присоединиться к другой — где нет взрослых самок. Примерно половина взрослых самцов остаётся с родной стаей, остальные образуют новую.

Стаи гиеновидных собак преследуют и истребляют большое количество копытных. Их обычной дичью являются некрупные антилопы (импала, дукер, газель Томсона, редунка) и старые, больные или раненные особи более крупных копытных (куду, гну, канна, зебра). При недостатке крупной дичи они ловят тростниковых крыс и других мелких зверьков, но насекомых и растительной пищи не поедают. На домашних животных (овец и коз) нападают довольно редко.

Они ведут преимущественно дневной образ жизни, охотясь по утрам и вечерам. Добычу находят при помощи зрения, а не нюха. Гиеновидная собака — отличный бегун и способна развивать на длинных дистанциях скорость до 50—55 км/ч. Животное средней величины гиеновидные собаки настигают за четверть часа, более крупного зверя настойчиво преследуют до полного его изнеможения. Они терпимо относятся к падальщикам, отгоняя от убитой дичи только пятнистых гиен. О выходе гиеновидных собак на охоту становится известно по громкому, довольно мелодичному крику «хо-хо», которым члены стаи обмениваются между собой. Кроме того, они издают резкий, сердитый лай и, подобно обезьянам, подобие щебетания.

Гиеновидные собаки — не территориальные животные и не метят своих участков. Поиски пищи заставляют их совершать далёкие кочёвки.

Основные враги гиеновидных собак — гиены и львы. Людей они не очень боятся, но постепенно исчезают из населённых местностей, где их истребляют.

Размножение 

В каждой стае гиеновидных собак есть доминантная пара, которая обычно образуется на всю жизнь; в норме в стае размножается только альфа-самка. В случае, если другая самка приносит щенков, доминирующая самка лишает её и потомство еды, а при случае может растерзать чужой выводок. Смысл такого поведения — в высокой плодовитости гиеновидной собаки и необходимости регулировать рождаемость, чтобы избежать перенаселения.

Сезонность в размножении у гиеновидных собак, по-видимому, отсутствует. Щенки в большинстве случаев появляются в марте—июле. После 63—73 дней беременности самка в логове рождает от 2 до 21 детёныша (небольшие помёты характерны для гиеновидных собак в неволе). Логово самка использует из года в год; обычно это заброшенная нора трубкозуба. Детёныши рождаются слепыми, глухими и беспомощными. Мать остаётся с ними в логове первые 3—4 недели; остальные члены стаи в это время приносят ей пищу. В 8—10 недель щенки покидают логово и обследуют окрестности, далеко не удаляясь. Взрослые члены стаи помогают выкармливать щенков, принося и отрыгивая им мясо.

В возрасте 12—18 месяцев щенки достигают физической зрелости и становятся независимы от родителей. Продолжительность жизни 9—10 лет.

Подвиды

Статус популяции 
Ещё недавно гиеновидная собака жила большими стаями до 100 голов. Сейчас редко можно встретить стаю из 20—30 особей. Основные причины вымирания этих животных — бесконтрольный отстрел, а также  деградация привычных мест обитания и инфекционные заболевания.

Гиеновидная собака включена в Красную книгу МСОП как малочисленный вид, находящийся под угрозой исчезновения (Endangered). В настоящее время вся популяция насчитывает 3000—5500 особей, которые проживают в составе 600—1000 стай. В Северной Африке гиеновидные собаки малочисленны. В Западной Африке встречаются крайне редко, за исключением Сенегала, где они находятся под охраной. В Центральной Африке они также редки и обитают только в Камеруне, несколько животных — в ЦАР и Чаде. В Восточной Африке гиеновидные собаки более многочисленны, особенно в Кении и Уганде, крупная популяция имеется на территории южной Танзании. Ещё лучше условия для гиеновидных собак в Южной Африке, на которую приходится более половины всей популяции этих животных.

Примечания

Литература 
 

Псовые
Млекопитающие Африки
Животные, описанные в 1820 году
Монотипические роды млекопитающих